L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 19 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Ashleigh Barty remporte l'épreuve en simple, Elise Mertens et Aryna Sabalenka celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Belge Alison Van Uytvanck, des Russes Ekaterina Makarova et Maria Sharapova, et de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Elles sont respectivement remplacées par Kristýna Plíšková, Sara Sorribes Tormo, Margarita Gasparyan et Polona Hercog.

Pendant le tournoi 
Serena Williams doit déclarer forfait avant son match du , blessée au genou. C'est la première fois que l'Américaine prend cette décision en tournoi Premier Mandatory.

Lauréates 
En simple, Ashleigh Barty remporte son  WTA en s'imposant en finale face Karolína Plíšková.

En double, Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent leur  ensemble en battant en finale Samantha Stosur et Zhang Shuai. C'est également leur  consécutif, après leur succès à Indian Wells, réalisant ainsi le « Sunshine Double ». Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que  au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Miami
Sport en Floride en 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019
Tennis en mars 2019